TRE puede referirse a:
 Tasa de retorno energético.
 Técnicas Reunidas, empresa española, por su ticker en la Bolsa de Madrid.
Terapia de Respuesta Espiritual, terapia basada en la limpieza energética acumulada en la memoria del alma o por eventos de vidas pasadas, por medio de radiestesia.
 Terapia racional emotiva, psicoterapia cognitiva desarrollado por el Albert Ellis.
 ¡Tré!, es el undécimo álbum de Estudio de la banda estadounidense Green Day.